«257 причи́н, что́бы жить» — российский комедийно-драматический сериал, производством которого занимается компания Yellow, Black and White, «СУПЕР продакшн» (1 сезон), START Studio (2 сезон).

Премьерный показ двух первых серий состоялся 26 марта 2020 года на видеосервисе START. Новые серии размещались еженедельно по четвергам.

Телевизионная премьера сериала состоялась на канале ТНТ 8 июня 2020 года в 20:30.

Заключительная серия первого сезона вышла на видеосервисе START 11 июня 2020 года и завершилась клиффхэнгером. Создатели сериала официально продлили сериал на второй сезон.

18 июня 2020 года на видеосервисе START состоялась премьера фильма о съёмках первого сезона.

4 ноября 2020 года на видеосервисе START состоялась премьера первых двух серий второго сезона. Новые серии размещались еженедельно по четвергам. Заключительная серия второго сезона была выложена 21 января 2021 года.

28 января 2021 года на видеосервисе START состоялась премьера фильма о съёмках второго сезона.

Сюжет 
Спустя три непростых года борьбы с раком, 30-летней Жене Коротковой удаётся одержать победу над коварной болезнью. По возвращении домой перед девушкой открывается суровая действительность: любимый парень предлагает расстаться, родная сестра признаётся, что присваивала себе чужие деньги с благотворительных взносов на лечение, а начальник на работе уже давно нашёл замену. Внезапно на глаза Коротковой попадается собственный ярко-жёлтый дневник, в который она записала 256 причин, чтобы жить и продолжать бороться с тяжёлым заболеванием. Женя добавляет 257-е желание: «найти любовь», и, не откладывая, начинает воплощать тезисы из дневника в реальность.

Актёры и персонажи

В главных ролях

В ролях

Производство 
Съёмки пилотной серии проекта прошли летом 2018 года.

Первый сезон сериала снимался в Москве с июля по октябрь 2019 года.

В первоначальной версии сценария фамилия у главной героини была Коврова, но впоследствии её заменили на Короткову.

У главной героини Жени Коротковой нет реального прототипа.

Ради съёмок в сериале исполнительнице главной роли, актрисе Полине Максимовой, пришлось расстаться на несколько месяцев со своими волосами.

Съёмки второго сезона прошли с июля по сентябрь 2020 года.

Награды и номинации 
 В сентябре 2018 году пилотная серия стала обладателем главного приза в конкурсе сериалов «Движение. Навстречу» на VI Национальном кинофестивале дебютов «Движение».
 В 2020 году сериал вошёл в конкурсную программу международного фестиваля Canneseries, который проходил в Каннах с 9 по 14 октября 2020 года. «257 причин, чтобы жить» стал одним из 10 проектов, который был выбран членами жюри из сотен заявок со всего мира, и единственным российским участником.
 14 октября 2020 года актриса Полина Максимова одержала победу в номинации Best performance на международном фестивале Canneseries. Актрису наградили за исполнение роли Жени Коротковой в первом сезоне сериала, а также стала обладателем премии ОК! «Больше чем звёзды» 2020 в номинации «Главный герой. Телефильм».

Рейтинги 
Сериал показал успешный старт в эфире телеканала ТНТ. По данным компании Mediascope, в день премьеры, 8 июня 2020 года, проект посмотрели в России 13,7 % зрителей в возрасте от 14 до 44 лет (15,2 % — в возрасте от 18 до 30).
Благодаря сериалу ТНТ стал лидером дня с общей долей 8,9 % и обогнал «Первый канал» (7,3 %) и СТС (6,4 %).

Примечания

Ссылки 
 Страница сериала на сайте видеосервиса START
 Страница сериала на сайте телеканала ТНТ 

Телесериалы России 2020-х годов
Телесериалы России, запущенные в 2020 году
Комедийно-драматические телесериалы России
Драматические телесериалы России
Комедийные телесериалы России
Фильмы о раке
Телесериалы телеканала ТНТ
Сериалы видеосервиса START
Телесериалы телеканала START Air